Le mot rétrogadation , ou action de rétrograder, peut faire référence à plusieurs sujets.

 en droit du travail, la rétrogradation disciplinaire est le fait de sanctionner la faute d'un employé en le faisant descendre dans la hiérarchie professionnelle
 en astronomie,la rétrogradation, ou mouvement rétrograde, est un recul apparent d'une planète dans sa trajectoire vue depuis la terre
 en chimie, la  est une réaction qui se produit lorsque les chaînes d'amylose et d'amylopectine de l'amidon cuit et gélatinisé se réalignent à mesure que l'amidon se refroidit.
 en informatique : une attaque par rétrogradation est une attaque informatique consistant à passer d'un fonctionnement sécurisé à un fonctionnement moins sécurisé.